

Вежховисько — село в гміні Жарнув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Вежховисько — село в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Вежховисько — село в гміні Миканув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства